Melki ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Melki (1939–1994), französischer Schauspieler
 Flavian Michele Melki (1858–1915), syrisch-katholischer Bischof und Märtyrer, siehe Flavianus Michael Malke
 Flavien Joseph Melki (* 1931), syrisch-katholischer Kurienerzbischof
 Gilbert Melki (* 1958), französischer Schauspieler
 Grégoire Pierre Melki (* 1939), syrisch-katholischer Bischof und Patriarchalexarch von Jerusalem